Рогачић може да се односи на:

 Рогачић (острво), острво у Корчуланском архипелагу, Далмација, Република Хрватска;
 Рогачић (Вис), насељено место на острву Вису, град Вис, Република Хрватска;